Джай ()

 Джай — мужское имя (от санскр. «джайа» — «победа»), например:
 Кортни, Джай (род. 1986) — австралийский актёр.

 Джай — приток Енисея; против его устья в русле Енисея находится опасный для плавания Джайский порог.

См. также 
 Джая
 Джей

Примечания